Lake City (Arkansas)
Lake City (Carolina do Sul)
Lake City (Colorado)
Lake City (Dacota do Sul)
Lake City (Flórida)
Lake City (Iowa)
Lake City (Geórgia)
Lake City (Michigan)
Lake City (Minnesota)
Lake City (Pensilvânia)
Lake City (Tennessee)
Lake City (Texas)

Ou ainda:
Salt Lake City

Desambiguações de topônimos